Schloss Triesdorf steht für folgende Gebäude im Ortsteil Triesdorf der Marktgemeinde Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern:

 Rotes Schloss Triesdorf
 Weißes Schloss Triesdorf

Siehe auch:
 Hofgartenschloss im Ortsteil Triesdorf der Marktgemeinde Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seckendorffer Schloss im Ortsteil Triesdorf der Marktgemeinde Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern